Чучи — название населённых пунктов в России:

 Чучи — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Чучи — село в Комсомольском районе Хабаровского края.
 
Фамилия
 Чучи, Сами (род. 1993) — бельгийский дзюдоист.